

Carriera 
Con l'Udinese disputa 6 gare nel campionato di Prima Divisione 1922-1923. e 8 partite nel Campionato di Prima Divisione nel 1926-27.

Note